Schwarzer Bär steht für:

 Amerikanischer Schwarzbär, Bärenart
 Schwarzer Bär (Berg), Berg im Erzgebirge
 Schwarzer Bär (Hannover), Platz in Hannover
 Schwarzer Bär (Schmetterling), Schmetterling
 Ortslage von Torgau

Zum Schwarzen Bär steht für:
 Zum Schwarzen Bär (Loge), Freimaurerloge in Hannover, siehe Freimaurerlogen in Hannover

Schwarzer Bär, Zum Schwarzen Bär oder Zum Schwarzen Bären ist der Name zahlreicher Gasthäuser:
 Gasthaus „Zum Schwarzen Bär“ (Dresden)
 Zum schwarzen Bären (Querfurt)
 Zum schwarzen Bären (Weimar)
 Schwarzer Bär (Göttingen), historische Gaststätte
 Hotel Schwarzer Bär
 Hotel Schwarzer Bär (Linz)
 Hotel-Restaurant »Zum Schwarzen Bären«, Emmersdorf, Österreich
 „Schwarzer Bär“ in Weißenburg, siehe Marktplatz 13 (Weißenburg in Bayern)

Siehe auch:
 Black Bear
 Schwarzbär